Klikawa peut faire référence à :

Hydrologie
 Klikawa est une rivière en Pologne

Toponymie
en Pologne
 Klikawa, un village dans la voïvodie de Lublin